Ženská dvouhra Phillip Island Trophy 2021 probíhala v únoru 2021. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Melbourne Parku nastoupilo padesát šest hráček. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazeného turnaje, určeného pro hráčky vyřazené v úvodním týdnu souběžně konaného Australian Open. Zařazen byl jako první událost nové kategorie WTA 250, respektive poslední turnaj tzv. letní melbournské série, která vznikla v důsledku omezení plynoucích z koronavirové pandemie.

Vítězkou se stala 23letá Ruska Darja Kasatkinová, jež ve finále zdolala o rok mladší českou turnajovou třináctku Marii Bouzkovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–2 a 6–2. Zopakovala tak vzájemnou výhru z říjnového J&T Banka Ostrava Open 2020. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, ale první od Kremlin Cupu 2018. Češku dostihlo ve druhém setu vyčerpání z náročného čtvrtfinále a semifinále. V něm po více než třech hodinách vyřadila světovou devítku Biancu Andreescuovou, když odvrátila dva mečboly.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Phillip Island Trophy
WTA Tour 2021
Tenis v Austrálii v roce 2021